Dieser Artikel ist eine Übersicht der Mannschaftskader der Fußball-Bundesliga 2012/13.

Vereine

Borussia Dortmund

FC Bayern München

FC Schalke 04

Borussia Mönchengladbach

Bayer 04 Leverkusen

VfB Stuttgart

Hannover 96

VfL Wolfsburg

SV Werder Bremen

1. FC Nürnberg

TSG 1899 Hoffenheim

SC Freiburg

1. FSV Mainz 05

FC Augsburg

Hamburger SV

SpVgg Greuther Fürth

Eintracht Frankfurt

Fortuna Düsseldorf

Weblinks 
 Übersicht der Kader bei weltfussball.de, abgerufen am 28. Mai 2020.

2012/13
Bundesliga 2012 13
Bundesliga 2012 13
Kaderliste